

Patronyme 

 Alain Bergounioux (1949-), historien français ;
 Étienne Bergounioux (1873-1946), architecte du Touquet-Paris-Plage ;
 Frédéric-Marie Bergounioux (1900-1983), moine franciscain, prêtre catholique, géologue, paléontologue, théologien français ; 
 Gabriel Bergounioux (1954-), linguiste et écrivain français ;
 Pierre Bergounioux (1949-), écrivain français, sculpteur et professeur de lettres.

Patronyme français